El término Mortal Kombat puede hacer referencia:

 a la franquicia de videojuegos Mortal Kombat;
 al videojuego de 1992 Mortal Kombat desarrollado por Midway;  
 al videojuego de 2011 Mortal Kombat desarrollado por NetherRealm Studios;
 a la película de 1995 Mortal Kombat dirigida por Paul Anderson. 
 a la película de 2021 Mortal Kombat dirigida por Simon McQuoid.